У штаті Вайомінг є 99 інкорпорованих муніципалітетів

Міста й містечка

Посилання 

Міста Вайомінгу